Tversted henviser til forskellige geografiske lokaliteter i og omkring byen Tversted i Hjørring Kommune.
 Tversted – by beliggende i den nordlige del af Vendsyssel ud til Tannis Bugt.
 Tversted Sogn – Hjørring Kommune, Horns Herred i det tidligere Hjørring Amt.
 Tversted Kirke – beliggende i byen Tversted.
 Tversted Plantage – beliggende i den nordlige del af Vendsyssel, ca. 4 km øst for Tversted by.
 Tversted Rimmer – beliggende øst for Tversted by.
 Tversted-søerne – beliggende i Tversted Plantage.